Тетрагидридоборат — неорганическое соединение, комплексный смешанный гидрид бора:

 Тетрагидридоборат(III) рубидия 
 Тетрагидридоборат(III) цезия 
 Тетрагидридоборат алюминия 
 Тетрагидридоборат бериллия 
 Тетрагидридоборат калия 
 Тетрагидридоборат лития 
 Тетрагидридоборат магния 
 Тетрагидридоборат циркония